Peninsula Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Peninsula Lake, Ontario, sjö, 
 Peninsula Lake, Alberta, sjö,